Георгий Иванович Векличев (1898 — 8 января 1938) — советский военный деятель, член Военного совета НКО СССР, армейский комиссар 2-го ранга.

Биография 

В 1918 вступил в РКП(б). С 1919 начальник военно-политической школы, помощник командира и начальник политотдела 80-й стрелковой дивизии. С 1923 начальник политотдела 80-й стрелковой дивизии, с 1929 помощник командира 6-го стрелкового корпуса по политчасти. В 1930—1936 начальник Политуправления Московского военного округа, с 1936 — Северо-Кавказского военного округа. Член Военного совета при наркоме обороны СССР.

7 июня 1937 арестован. 8 января 1938 приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания. Расстрелян в тот же день. 7 июля 1956 посмертно реабилитирован.

Награды 

 Орден Красного Знамени (1933)

Примечания

Литература

Источники 

 Георгий Иванович Векличев на сайте «Хроника Великой войны: 1939—1945»

Члены Военного совета при народном комиссаре обороны СССР
Расстрелянные в СССР
Военачальники, репрессированные в СССР

Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1938 году